Кэтлин Эрин «Кейт» Уолш (; род. 13 октября 1967, Сан-Хосе, штат Калифорния) — американская актриса, наиболее известная благодаря роли доктора Эддисон Монтгомери в сериалах Шонды Раймс «Анатомия страсти» и «Частная практика».

Ранние годы 
Кейт Уолш родилась в Сан-Хосе, штат Калифорния и выросла в Тусоне, штат Аризона. Её отец — уроженец города Наван (графство Мит, Ирландия), а бабушка по материнской линии родом из Италии. Её мать Анжела в настоящее время проживает в штате Невада. У Кейт две старшие сестры, а также два старших брата, Шон и Джо, занятые в производстве фильмов. Во время учёбы в Аризонском университете также пробовала свои силы в местном театре.

Карьера

1996—2004: Ранняя карьера 
В 80-х Кейт Уолш одновременно работала моделью в Японии и обучала японских студентов английскому языку. Позже она переехала в Чикаго, где проработала в «Театральной мастерской Пивена». Также участвовала в радиоспектакле «Рождён виновным» на Национальном общественном радио. В дальнейшем, переехав в Нью-Йорк 27 июня 1987 года, присоединилась к труппе Burn Manhatten и участвовала в различных спектаклях.

В 1996 году Уолш начала свою карьеру на телевидении с появления в сериале «Убойный отдел». Одновременно с этим она сыграла небольшую роль в кинофильме «Нормальная жизнь» с Эшли Джадд. В следующем году она получила второстепенную роль Никки, подружки Кэри в ситкоме «Шоу Дрю Кэри». В некоторых эпизодах ей пришлось надевать костюмы, увеличивающие объёмы фигуры, так как Никки, будучи тучной женщиной, вначале потеряла в весе, а после медленно начала набирать его вновь. Далее была роль Кэрол Нельсон в сериале «Мысли женатого мужчины» на телеканале HBO, а также роль романтической пассии Норма МакДональдса из ситкома «Шоу Норма». Заметным также было появление Уолш в телесериале «C.S.I.: Место преступления», в роли транссексуала Мимозы. Несколько раз Кейт выступала в ток-шоу Конана О’Брайена «Поздно Ночью». В 2003 и 2004 годах исполняла роль детектива Марли Новак в сериале «Карен Сиско».

В 2003 году Уолш появилась с небольшой ролью в фильме «Под солнцем Тосканы», с Дайан Лейн и Сандрой О. Она играла партнёра героини Сандры О. Первой значительной работой в кинематографе для Уолш стала роль жены Фила Вестона (Уилл Феррелл) в семейной комедии 2005 года «Бей и кричи», в котором вместе с ней снимались Роберт Дюваль и Майк Дитка. Уолш также ранее снялась в нескольких фильмах с Ферреллом, в том числе «Колдунья» (вместе с Николь Кидман) и «Проснись, Рон Бургунди: Потерянный фильм».

2005—2013: «Анатомия страсти» и «Частная практика» 
В 2005 году Кейт Уолш получила роль доктора Эддисон Монтгомери, проживающей отдельно от своего супруга Дерека Шепарда, в сериале «Анатомия страсти» телеканала ABC. Изначально взятая на несколько эпизодов, Уолш во втором сезоне была повышена до основного состава, а её персонаж занял одно из центральных мест в шоу.

В 2007 году было объявлено о том, что персонаж, сыгранный Кейт Уолш в «Анатомии страсти», Эддисон, станет главным героем в спин-оффе сериала, который начал транслироваться в сентябре 2007 года. В этом продолжении, получившем название «Частная практика», также приняли участие Тэй Диггс, Тим Дейли, Эми Бреннеман, Крис Лоуэлл и Одра Макдональд. Позднее Уолш возвращалась для участия в оригинальный сериал в качестве приглашенной звезды вплоть до 2012 года. «Частная практика» в общей сложности продлился шесть сезонов и завершился в начале 2013 года.

На волне успеха на телевидении Уолш снялась вместе с Деннисом Куэйдом и Полом Беттани в библейском фильме ужасов «Легион», который был выпущен 22 января 2010 года. После она появилась в фильме 2012 года «Хорошо быть тихоней».

2013 — настоящее время 
После завершения сериала «Частная практика» Уолш появилась с камео в комедии «Очень страшное кино 5». Осенью 2013 года она появилась в сериале DirecTV «По кругу», а в дополнение к этому присоединилась к мини-сериалу «Фарго», по одноимённому фильму. Также она снялась в триллере «Дермафория», комедии «Просто прежде чем я уйду» режиссёра Кортни Кокс, и комедии «Лето на Статен-Айленд». Для телевизионного сезона 2014—2015 Уолш выступила в качестве исполнительного продюсера и актрисы в собственном ситкоме «Плохая судья» для NBC, который был закрыт после одного сезона. В 2017—2019 снималась в сериале «13 причин почему» в роли Оливии Бейкер.

Личная жизнь 
В 2007—2010 годы Кейт была замужем за продюсером .

С 2020 года состоит в отношениях с Эндрю Никсоном. В 2022 пара объявила о помолвке.

В сентябре 2017 года Кейт призналась, что в начале 2015 года ей поставили диагноз доброкачественной опухоли головного мозга, после того, как она начала страдать от сильного истощения и аномальных когнитивных проблем, включая афазию. Невролог обнаружил большую опухоль в левой лобной доле мозга после МРТ, три дня спустя ей была проведена операция и в итоге она полностью оправилась от болезни.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Актрисы театра США
Киноактрисы США